Niemcy
 Aalen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Aalen – wspólnota administracyjna w  kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Aalen – stacja kolejowa w Aalen

 Inne
 aalen – piętro stratygraficzne środkowej jury

Zobacz też 

 Ahlen
 alen